Шкиляки — деревня, Ветринский сельсовет Полоцкого района Витебской области Белоруссии.
 Шкиляки — деревня, Начский сельсовет Полоцкого района Витебской области Белоруссии.